Wennington kan syfta på:

 Wennington, Cambridgeshire – en ort i Cambridgeshire, England
 Wennington, Lancashire – en ort i Lancashire, England
 Wennington, London – en ort i Havering, Storlondon, England